Анна Петраш (відома як Аня Петраш) — українська співачка, блогерка, акторка, авторка пісень.

Життєпис 
Анна Петраш народилася в місті Полтава, Україна. У 3-річному віці разом з родиною переїхала до Києва.

З самого дитинства займалась в численних гуртках. У віці 11 років Анна стала вокалісткою дитячого рок-гурту при експериментальній школі шоу-бізнесу. Коли гурт розпався, Анна зайнялася сольною кар'єрою. У 12 років Анна написала першу власну пісню, а у віці 18 років вже вийшов перший альбом із 7 авторських пісень Ані, які отримали високі оцінки музичних критиків. Крім музики Анна захоплюється режисурою, і першою режисерською спробою є відео кліп на власну пісню "Глупости", де співачка та автор виступила сценаристом та режисером монтажу.

Дискографія

Сингли та альбоми 
 «Доросла» (2016)
 «Друзі» (2016)
 «Open Your Heart» (2017)
 «Колібрі» (2017)
 «Запали» (2018)
 «Грандіозні плани» (2018)
 «Давай» (2018)
 «Пліткарка» (2018)
 "Відвали (2019)
 "Офлайн (2019)
 «Пісня особливих дівчат» (2019)
 «Море всередині» (2019)
 «#НЕНУАЧЕ» (2019)
 «Тупанула» (2020)
«Глупости» (2021)
«Рано так» (2021)
EP Глупости (2021, 7 пісень: Глупости, Рано так, Красивые девочки, Ладно, Ментос, Тупанула, Отчасти)

Відеографія

Творчість 
Виконала 7 ролей в різних кінопроєктах.

Веде власний відеоблог на каналі YouTube  та створює креативні відео у ТікТок

Відзнаки 
 друге місце на національному відбірковому конкурсі «Українська перлина 2017»
 нагорода 4-го ступеня на міжнародному конкурсі «Euro Pop Contest Berliner Perle 2017»
 переможниця першої дитячої премії Bashka Kids Awards 2018 від радіо станції POWER FM в категорії «Я співак»
 Наймолодша переможниця конкурсу «Українська пісня 2018»

Цікаві факти 
 разом із JULIK був створений ремікс на пісню «Запали», який протягом 8 тижнів входив в топ-40 найротованіших україномовних пісень на радіостанціях країни,
 пісня «Запали» стала саундтреком масштабного благодійного проєкту «Здійсни мрію», заснованого 1+1 медіа,
 пісні були високо оцінені експертною радою проєкту «Українська пісня 2018», яка включила Анну Петраш в 10-ку переможців конкурсу.
 Анна Петраш знялась в кліпі гурту KAZKA на пісню «Плакала»

Примітки

Джерела 
 PETRAsh // UA MUSIC.

Посилання 

 Офіційний сайт Анни Петраш 
 Співачка, актриса і блогер Anna PETRAsh в гостях tochka.net // tochka.net, 18 травня 2018 р.
Арт-акція Ані Петраш  

Українські співачки
Блогери України
Блогерки